Stensgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Steensgård – en hovedgård i Snøde Sogn, Tranekær Kommune
 Stensgård (Sandby Sogn) – landbrugsejendom i Sandby Sogn, Lolland Kommune
 Stensgård (Stokkemarke Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stokkemarke Sogn, Lolland Kommune
 Stensgård (Svanninge Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Svanninge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune